Кирюшино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кирюшино — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Кирюшино — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.